Највећи и најпопуларнији аеродром на територији бивше Југославије јесте аеродром Никола Тесла у Београду. 
Дугачак је 3,5 километра. Одмах после Београдског аеродрома следe аеродроми у Загребу, Љубљани и 
Дубровнику. Осим цивилних/путничких аеродрома, на територији бивше Југославије се налази још аеродрома 
за пољопривреде и спортске сврхе. Република Србија са двадесет осам својих аеродрома је држава са највећим бројем 
аеродрома у бившој Југославији.

Списак аеродрома са градовима / местима у којима се налазе

Списак држава по броју аеродрома

Спољашње везе 
 Сателитски снимак

Аеродроми